Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1988 disputat al circuit de Monza el 5 de setembre del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 25. 974

 Volta ràpida: Michele Alboreto 1' 29. 070 (a la volta 44)

Referències 
 

Itàlia
1988